Med Viktoriabron kan avses:
Viktoriabron, Skellefteå – en bro över Skellefte älv i Skellefteå
Viktoriabron, Göteborg – en bro över Vallgraven i Göteborg
Victoriabron, Montréal - en bro över S:t Lawrencefloden i Montreal, Kanada

Se även 
Victoria Bridge, en ort i Storbritannien, vars namn betyder "Viktoriabron"